Källsjön (Källsjö) kan syfta på:

 Källsjö socken – Faurås härad, sedan 1971 del av Falkenbergs kommun, 
 Källsjö – kyrkby och småort i  Falkenbergs kommun, 
 Källsjö landskommun – var en tidigare kommun i Hallands län
 Källsjö församling – en församling i Fagereds pastorat i Falkenbergs kontrakt i Göteborgs stift
 Källsjö kyrka – en kyrkobyggnad i Källsjö i Göteborgs stift, 
Källsjön, Ockelbo kommun, by i Ockelbo kommun, 

Källsjön kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Källsjön, sjö i Olofströms kommun, 
Stora Källsjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 624815-142715), sjö i Olofströms kommun,  (8,6 ha)
Stora Källsjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 624876-142743), sjö i Olofströms kommun,  (10,4 ha)
Stora Källsjön, Halland, sjö i Hylte kommun, 
Källsjö, Västergötland, sjö i Marks kommun,  (5,48 ha)
Källsjön, Östergötland, sjö i Motala kommun,  (6,94 ha)
Källsjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (12,2 ha)
Källsjö-Holmsjön, sjö i Ockelbo kommun,  (16,2 ha)
Källsjön, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (11,7 ha)
Källsjön (Delsbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (23,7 ha)
Källsjön (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Källsjön (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (13,6 ha)
Källsjön (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (50,4 ha)
Källsjön (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,57 ha)
Källsjön (Multrå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (1,77 km²)

Se även
Kälsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn